Виктор Михаэль Войтон (; 30 сентября 1909, Берлин, Германская империя — 26 декабря 1976, Сан-Бартоломе-де-Тирахана, Испания) — унтерштурмфюрер СС, служащий зондеркоманды 4a, входящей в состав айнзацгруппы C.

Биография 
Виктор Войтон родился 30 сентября 1909 года в семье мясника. До 11 лет посещал в Берлине народную школу, затем высшее училище. После досрочного окончания школы проходил обучение на мясника на скотобойне. В 1927 году сдал экзамен на подмастерье. До 1931 года работал по специальности на родительском предприятии и до 1933 года на крупном предприятии.

В июле 1931 года стал членом Штурмовых отрядов (СА). 1 сентября 1932 года вступил в НСДАП. В рядах СА стал инструктором по моторизованному транспорту. В 1933 году вступил в национал-социалистический механизированный корпус (НСКК) и в качестве автослесаря и инструктора работал в автоспортивной школе НСКК в  и позже во Врицене. В 1938 году стал инструктором по вождению в берлинском гестапо. 

В июне 1941 года был откомандирован в штаб айнзацгруппы C. В конце октября 1941 года присоединился к зондеркоманде 4a. Войтон служил в подразделении до расформирования осенью 1943 года. Потом работал в ведомстве руководителя полиции безопасности и СД Россия-Центр и в Белоруссии со штаб-квартирой в Минске. В начале 1944 года от Главного управления имперской безопасности (РСХА) был отправлен в ведомство руководителя полиции безопасности и СД в Вероне, где занимался техническими вопросами.

В окрестностях Боцена вместе с парашютной дивизией в мае 1945 года попал в плен к американцам. В сентябре 1947 года был отпущен. В последующее время работал в разных местах в качестве водителя автобуса, крановщика, гида и автозаправщика. С 1963 года в Людвигсхафене сдавал в аренду автозаправку. 11 мая 1966 года был арестован. 2 октября 1967 года начался судебный процесс против бывших служащих зондеркоманды 4a в Дармштадте. 29 ноября 1968 года был осуждён земельным судом Дармштадта за участие в по меньшей мере в убийстве 10 000 евреев в Харькове к 7 годам заключения. 17 декабря 1973 года он был объявлен недееспособным и умер в конце декабря 1976 года в Испании.

Примечания

Литература 
 

Офицеры СС
Члены НСДАП
Нацистские преступники
Члены СА
Члены айнзацгрупп